Walshius (Валшијус — „валшијева животиња”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Walshius.

Временска распрострањенст рода Walshius унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке